

Geografia 
 Reina – comune nella provincia di Badajoz nella comunità autonoma dell'Estremadura (Spagna)

Persone 
 Reina – cognome italiano
 Calcedonio Reina – pittore e poeta italiano
 Carlos Roberto Reina – politico honduregno
 Cesare Reina – ex calciatore italiano
 Daniela Reina – atleta italiana
 Domenico Reina – tenore svizzero
 Euplio Reina – medico italiano
 Francesco Reina – politico e letterato italiano
 Gaetano Reina – boss mafioso degli anni dieci/venti
 Giuseppe Reina – politico e parlamentare italiano
 Giuseppe Maria Reina – politico italiano ed ex parlamentare del governo Berlusconi IV
 José Manuel Reina – calciatore spagnolo, di ruolo portiere
 José María Reina Andrade – politico guatemalteco
 José María Reina Barrios – politico guatemalteco
 Michele Reina – politico italiano vittima della Mafia
 Miela Reina – pittrice italiana
 Miguel Reina – ex portiere spagnolo e padre di José
 Nicole Svetlana Reina – atleta italiana
 Sisto Reina – compositore italiano
 Vincenzo Reina –  matematico e geodeta italiano.

Pagine correlate 
 La Reina